Orlovibairdia är ett släkte av kräftdjur. Orlovibairdia ingår i familjen Bythocyprididae. 

Orlovibairdia är enda släktet i familjen Bythocyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Orlovibairdia